Die Liste der Mannschaftskader der Top 16 2008/09 enthält alle Spieler, die in der französischen Top 16 im Schach 2008/09 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während der Club de Cavalier Bleu Drancy in allen 11 Runden die gleichen 8 Spieler einsetzte, setzte der Club de C.E. de Bois-Colombes 15 Spieler ein. Insgesamt kamen 182 Spieler zum Einsatz, von denen 68 alle 11 Runden mitspielten. Punktbester Spielerin mit 10 Punkten aus 11 Partien war Sébastien Feller (Évry), je 9 Punkte aus 11 Partien erreichten seine Mannschaftskollegin Sophie Milliet sowie Almira Scripcenco (Clichy).
Eine hundertprozentige Ausbeute erzielten Jean-Baptiste Mullon (Clichy), Fiona Steil-Antoni (Vandœuvre) und Mathilde Choisy (Bois-Colombes), wobei Mullon und Steil-Antoni je drei Partien spielten, Choisy zwei.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2009); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2009); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Januar 2009; ARG = Argentinien, BEL = Belgien, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, ESP = Spanien, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISR = Israel, ITA = Italien, KAZ = Kasachstan, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MAR = Marokko, MDA = Moldawien, MKD = Mazedonien, NED = Niederlande, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, TUN = Tunesien, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Évry Grand Roque

Club de Clichy-Echecs-92

Club de L'Echiquier Chalonnais

Club de Montpellier Echecs

Club de Vandœuvre-Echecs

Club de Cannes Echecs

Club de Mulhouse Philidor

Club de A.J.E. Noyon

Club de Marseille Echecs

Club d'Echecs Metz Fischer

Cercle d’Echecs de Strasbourg

Club de Cavalier Bleu Drancy

Club de La Tour Sarrazine Antibes

Club de Grasse Echecs

Club de Lutèce Echecs

C.E. de Bois-Colombes

Weblinks 
 Ergebnisse und Termine der Groupe A bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termine der Groupe B bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termine des Poule Haute bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termine des Poule Basse bei der Fédération Française des Échecs (französisch)

Schach (Frankreich)
Schach 2008
Schach 2009